„Never Forget You” – singel Mariah Carey (1994)
 „Never Forget You” – singel zespołu Noisettes (2009)
 „Never Forget You” – singel Zary Larsson i MNEK-a (2015)